I Junhi (1980) dél-koreai röplabdázónő, olimpikon
 I Junhi (1986) dél-koreai evezősnő, olimpikon